Warren H. Wagner (1920-2000), Amerikaans botanicus
 Warren L. Wagner (1950), Amerikaans botanicus